Ziano puede referirse a: 

 Ziano di Fiemme, localidad y comuna de la provincia de Trento, región de Trentino-Alto Adigio, Italia
 Ziano Piacentino, municipio de la Provincia de Piacenza, en Emilia-Romaña, Italia